Esses são os recordes climáticos de Timóteo, município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. Os dados foram coletados pela estação meteorológica automática da cidade, que pertence ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e foi instalada em 22 de fevereiro de 2006. No entanto, estão disponíveis os registros a partir do dia 24 daquele mês, pelo que os recordes começam a ser listados nessa data. O ponto de coleta está situado no Projeto Oikós, área de preservação pertencente à Aperam South America, a 333 metros de altitude, próxima ao bairro Primavera.

Segundo o INMET, a menor temperatura registrada em Timóteo desde 2006 foi de  no dia 20 de maio de 2022, e a máxima histórica foi de  em 28 de setembro de 2020. A menor temperatura máxima foi de  em 6 de setembro de 2006, e a maior temperatura mínima observada em um dia foi de  em 6 de novembro de 2019. O menor índice de umidade relativa do ar foi de 12% no dia 28 de setembro de 2020, enquanto que o maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de  milímetros (mm) em 25 de janeiro de 2020. Em destaque com cores estão os recordes de cada seção da lista.

Recordes absolutos

Recordes mensais

Recordes por ano

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Legenda 
 
 
 
 
 n/c — informação não publicada ou inconsistente

Ver também 
 Tabela climática de Timóteo

Ligações externas 
 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Timóteo